Canada
 Granby – città del Québec
 Regno Unito
 Granby – parrocchia civile del Nottinghamshire
 Stati Uniti d'America
 Granby – città della contea di Grand, Colorado
 Granby – città della contea di Hartford, Connecticut
 Granby – comune della contea di Hampshire, Massachusetts
 Granby – città della contea di Newton, Missouri
 Granby – città della contea di Oswego, New York
 Granby – città della contea di Essex, Vermont